John S. McCain Sr. (1884–1945) – amerykański admirał
 John S. McCain Jr. (1911–1981) – amerykański admirał
 John McCain (1936–2018) – amerykański senator i komandor
 USS „John S. McCain” – nazwa amerykańskich okrętów

Zobacz też 
 Jonathan McKain